Trompeter steht für:
 einen Musiker des Blasinstruments, siehe Trompete
 Trompeter (Bühlau), ein historisches Gasthaus in Dresden-Bühlau

Trompeter ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Trompeter (* 1994), deutsche Kanutin
 Jim Trompeter (* 1961), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Julia Trompeter (* 1980), deutsche Autorin
 Regina Quincke-Trompeter (1907–1985), deutsche Opernsängerin

Siehe auch:

 Liste von Trompetern
 Trumpeter-Inseln